Магомед Гаджиевич Магомедов:
 Магомедов, Магомед Гаджиевич (род. 1967) — российский предприниматель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2002—2009).
 Магомедов, Магомед Гаджиевич (1957—2013) — российский юрист, член президиума Верховного суда Дагестана.